Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Pluciński – polski koszykarz, olimpijczyk
 Edmund Pluciński – polski matematyk
 Leon Pluciński – polski polityk
 Marian Pluciński – polski wojskowy 
 Michał Pluciński – polski aktor teatralny i filmowy
 Mieczysław Pluciński – projektant jachtów, szkutnik, żeglarz
 Tadeusz Pluciński – polski aktor filmowy i teatralny
 Zygmunt Pluciński – polski działacz społeczno-polityczny

Zobacz też 
 Plucińska